Muscle Shoals ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Muscle Shoals (Alabama)
 Muscle Shoals (Kalifornien)